«Ностальжи. Музыка всех поколений» — это программа, созданная в 1992 году продюсером и режиссёром Олегом Рясковым по договоренности с руководством радиостанции НОСТАЛЬЖИ. Выпуск телепрограмм «Ностальжи. Музыка всех поколений» был начат на канале РТР. Проект вырос в самостоятельную телепрограмму после 1994 года. Ведущими были Павел Андреев (1992) и Владимир Туз (1992—1998).

Содержание передачи 
Передача рассказывала о творчестве и судьбе самых известных звезд эстрады и рок-сцены. Среди героев программы были: Deep Purple, Nirvana, Тина Тёрнер, Pink Floyd, Nazareth, Хулио Иглесиас, Эдит Пиаф, Мирей Матье, ABBA, Queen и другие. Программе нередко давали эксклюзивные интервью рок- и поп-идолы.

Интересные факты 

 Начинал вести программу Павел Андреев. Но в результате разногласий с продюсером и режиссёром программы он уступил кресло ведущего Владимиру Тузу.
 При правильных ответах зрители, участвовавшие в викторинах, получали в подарок диск с песнями героя программы.
 В рамках программы в 1994 году был впервые на канале РТР был показан концерт группы Deep Purple 1992 года, состоявшийся в Бирмингеме.
 Автором текстов программы продолжительное время выступал Юрий Сапрыкин, позднее возглавивший интернет-портал «Афиша».

Ссылки 
 Упоминание в прессе: Коммерсант 
 Упоминание о программе с участием Deep Purple
 Сайт французской радиостанции «Nostalgie» («Nostalgie-La légende»), через который можно слушать прямой эфир 
 Одна из сетевых версий «Ностальжи» (танцевальные, в основном англоязычные хиты эпохи диско)

Примечания 

Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи, запущенные в 1992 году
Телепередачи, закрытые в 1998 году
Передачи ТВ Центр
Телепередачи России